Сабадаш — село в Україні, в Жашківському районі Черкаської області, центр сільської ради.
 Сабадаш (прізвище)